Níže uvedený seznam zahrnuje města v Polsku seřazená podle rozlohy (zdroj: Hlavní statistický úřad (Główny Urząd Statystyczny), stav ke dni 1. ledna 2006):

Související články 
Seznam polských měst
Polská města podle počtu obyvatel
Polská města s největším přírůstkem a úbytkem obyvatel
Nová města v Polsku

Města v Polsku